Nottersdorf ist der Ortsname von

 Nottersdorf (Niedermurach), Ortsteil der Gemeinde Niedermurach, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Nottersdorf (Windischeschenbach), Ortsteil der Stadt Windischeschenbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern